|-
|  ||  || 1 березня 1992 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 1 березня 1992 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 2 березня 1992 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 2 березня 1992 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 1 березня 1992 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 2 березня 1992 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 2 березня 1992 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 1 березня 1992 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 1 березня 1992 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 1 березня 1992 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 23 квітня 1992 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 30 липня 1992 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
| (58213) 1992 QP || 1992 QP || 29 серпня 1992 || Паломар || Елеанор Гелін
|-
| 58214 Amorim ||  || 2 вересня 1992 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
| 58215 фон Клітцінґ ||  || 21 вересня 1992 || Таутенбург || Ф. Бернґен, 
|-
|  ||  || 27 вересня 1992 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
| (58217) Peterhebel ||  || 24 вересня 1992 || Таутенбург || Ф. Бернґен, 
|-
|  ||  || 23 жовтня 1992 || CERGA || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 18 листопада 1992 || Кусіро || С. Уеда, Х. Канеда
|-
|  ||  || 27 січня 1993 || CERGA || Ерік Ельст
|-
| (58221) Бостон (Boston) ||  || 23 січня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 17 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 17 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 19 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 21 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 21 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 21 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 21 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 21 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 19 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 19 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 19 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 19 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 19 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 17 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 17 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 21 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 21 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 21 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 18 березня 1993 || Ла-Сілья || UESAC
|-
|  ||  || 21 квітня 1993 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 21 квітня 1993 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 12 липня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 20 липня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 20 липня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 19 липня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 14 серпня 1993 || CERGA || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 15 серпня 1993 || CERGA || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 15 серпня 1993 || CERGA || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 16 серпня 1993 || CERGA || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 16 серпня 1993 || CERGA || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 18 серпня 1993 || CERGA || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 17 серпня 1993 || CERGA || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 17 серпня 1993 || CERGA || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 15 вересня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 15 вересня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 14 вересня 1993 || Ла-Сілья || Анрі Дебеонь, Ерік Ельст
|-
|  ||  || 14 вересня 1993 || Ла-Сілья || Анрі Дебеонь, Ерік Ельст
|-
|  ||  || 14 вересня 1993 || Ла-Сілья || Анрі Дебеонь, Ерік Ельст
|-
| (58260) 1993 SO || 1993 SO || 18 вересня 1993 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 16 вересня 1993 || Кітамі || Ендате Кін, К. Ватанабе
|-
|  ||  || 19 вересня 1993 || Кітамі || К. Ендате, К. Ватанабе
|-
|  ||  || 19 вересня 1993 || CERGA || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 17 вересня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 14 жовтня 1993 || Паломар || 
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 9 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
| 58279 Kamerlingh ||  || 11 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 20 жовтня 1993 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 20 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 20 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 20 жовтня 1993 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 14 листопада 1993 ||  || , 
|-
| (58285) 1993 YN || 1993 YN || 16 грудня 1993 || Фарра-д'Ізонцо || - 
|-
|  ||  || 16 грудня 1993 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 7 січня 1994 || Оїдзумі || Кобаясі Такао
|-
|  ||  || 8 лютого 1994 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 8 лютого 1994 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 8 лютого 1994 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
| (58291) 1994 GA || 1994 GA || 1 квітня 1994 || Сайдинг-Спрінг || 
|-
| (58292) 1994 GC || 1994 GC || 2 квітня 1994 ||  || 
|-
|  ||  || 6 квітня 1994 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 4 травня 1994 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 15 травня 1994 || Паломар || C. P. de Saint-Aignan
|-
|  ||  || 2 червня 1994 || Сайдинг-Спрінг || 
|-
|  ||  || 10 серпня 1994 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 10 серпня 1994 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 10 серпня 1994 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 10 серпня 1994 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|}

Див. також 

 Список астероїдів

58201